Жарновица:

Польша 
 Жарновица - село в Мехувском повяте Малопольского воеводства.

Словакия 
 Жарновица — город в центральной Словакии, расположенный между горными массивами Втачник и Штьявницке Врхи.
 Жарновица — район Словакии. Находится в Банскобистрицком крае.